Зарбдарский район (туман) () — административная единица на востоке Джизакской области Узбекистана. Административный центр — город Зарбдар.

История 
Зарбдарский район был образован 12 декабря 1979 года. В 1988 году район был упразднён, а его территория вошла в состав Зааминского района. В 1990 году Зарбдарский район был восстановлен.

Примечания

Ссылки 
 На сайте Джизакской области 

Районы Джизакской области